Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вінус Вільямс виграла титул. у фіналі перемігши Віржіні Раззано з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw 

Dubai Tennis Championships 2009
Dubai Tennis Championships